Niemcy:
 Matzerath – dzielnica Erkelenz
 Matzerath – gmina w kraju związkowym Nadrenia-Palatynat, w powiecie Eifel Bitburg-Prüm

Osoby:
 Christian Matzerath – niemiecki pisarz
 Otto Matzerath – niemiecki dyrygent